Expeditense – abitanti di Santo Expedito do Sul
Expeditense – abitanti di Santo Expedito